Folgende Listen geben Überblick über die Rate der vollendeten Suizide in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland. Eine zweite Statistik gibt Überblick über die Entwicklung der Anzahl der Suizide in den Bundesländern und des gesamten Landes.

Bundesländer nach Suizidrate (2020) 

Länder sind nach der jährlichen Rate der Suizide in der Gesamtbevölkerung sortiert. Angegeben sind zudem die Raten von Frauen und Männern sowie die Gesamtzahl der Suizide.

Entwicklung der Anzahl an Suiziden (1998–2021) 
Folgende Tabelle gibt Überblick über die langfristige Entwicklung der Suizidzahlen in Deutschland.

Einzelnachweise 

Liste (Verwaltungseinheiten in Deutschland)
 Liste